Крум Георгиев Чапрашиков е български търговец, революционер, деец на ВМОРО, кмет на Дупница, депутат.

Биография 
Крум Чапрашиков е роден през 1882 или 1883 година в Дупница. Син е на горноджумаеца Георги Чапрашиков и брат на Стефан Чапрашиков. Като ученик в Дупница през 1898 година е член на Тайния ученически кръжок „Борба“, който е част от Македонския кръжок „Революция“. Учи в Американския колеж в Самоков, където става член на ВМОРО. В 1906 година завършва право в Гренобъл, Франция. Подпомага финансово ВМОРО и като ученик става четник на Христо Чернопеев. След завръщането си в България получава наследство от чичо си Иван Чапрашиков и се захваща с бизнес с тютюн.

Местен лидер е на Демократическата партия и като такъв е избран за кмет на Дупница през 1909 година. Узаконява градоустройствения план на града в София.

По време на Балканската война е начело на чета, действаща в авангарда на Българската армия.

Избран е последователно за народен представител в XIV, XVI и XVII обикновени народни събрания. В 1921 година спомага за основаването на акционерното дружество Ориенттабако, на което е акционер. Един от основателите на вестник „Зора“. През 1928 година влиза в управителния съвет на Македонската народна банка.

Умира през 1934 година. Оставя суми за издръжка на училищата в Горна Джумая, Дупница, Кочериново и Крумово.

Къщата му в София е обявена за паметник на културата в 1978 година.

Родословие 
Има дъщеря, Анна Чапрашикова, която след 9 септември 1944 г. емигрира в Швейцария. От 1954 г. се мести в САЩ. Дълги години е журналистка в бюрото на списание „Пари мач“. Завещава всичките си средства и имоти на Американския университет в България.

Бележки 

Кметове на Дупница
Родени в Дупница
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български юристи от Македония
Български политици от Македония
Български политици (1878 – 1918)
Прототипи на литературни герои
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Починали в София
По произход от Благоевград